morion – typ hełmu używany XVI i XVII wieku
 morion – odmiana kwarcu